Niemcy:
 Hombruch – dzielnica Dortmundu
 Hombruch – okręg administracyjny Dortmundu
 Hombruch – dzielnica Iserlohn